

Lieux 
 La Valière, rivière française
 L'étang de la Valière en Ille-et-Vilaine (France)
 Chevigny-en-Valière, commune française de la Côte-d'Or
 Sainte-Valière, commune française de l'Aude

Personnes 

 François Valière (1826-1882), général et administrateur colonial français.
 Marcel Valière (1905-1973), instituteur et syndicaliste français.
 Michel Valière (1941-2019), ethnologue français.
 Sabinus Valière (1880-1964), homme politique français.

Pseudonyme 
 Jean Valière (1941-), acteur français.